Die dänische Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell Formel 4 Danmark powered by Renault 2020) war die vierte Saison der dänischen Formel-4-Meisterschaft. Die Saison wurde nicht nach dem FIA-Formel-4-Reglement ausgetragen da die Rennserie nicht FIA-zertifiziert war. Neben der Formel 4 traten noch Formel-5-Autos gemeinsam bei den Rennen an. Es gab neun Rennen, die Meisterschaft begann am 20. Juni in Silkeborg und endete am 27. September in Pederstrup. Conrad Laursen gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Formel-4-Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Renault 2,0-Liter F4R zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Der ursprüngliche Rennkalender sah acht Rennwochenenden zu je drei Rennen auf vier Strecken vor. Alle Rennen, mit Ausnahme eines Laufs, sollten in Dänemark stattfinden. Im Vergleich zum Vorjahr hätte Kinnekulle durch ein Lauf in Svedala ersetzt werden sollen.

Durch die globale COVID-19-Pandemie musste der Saisonbeginn verschoben und einige Rennwochenenden abgesagt werden. So hätte die Meisterschaft am 9. März in Padborg beginnen sollen. Durch die Neustrukturierung aufgrund der nationalen Restriktionen mussten die ersten Läufe in Padborg und Pederstrup abgesagt werden, damit fand das erste Rennen erst am 20. Juni in Silkeborg statt. Gegen Ende der Saison musste der Rennkalender erneut angepasst werden, so wurde das Finale in Silkeborg ersatzlos gestrichen und der Lauf im schwedischen Svedala sollte das Saisonende markieren. Doch selbst dieser Meisterschaftslauf musste aufgrund der Reisewarnungen für Schweden seitens der dänischen Regierung abgesagt werden.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens der jeweiligen Klassen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Die beiden Formel-Klassen verfügten über ein separates Endklassement.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der dänischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020